OND puede estar refiriéndose a:

 One Note Database, un archivo de IBM Notes.
 Opera Nazionale Dopolavoro, organización recreativa que existió en la Italia fascista.

También puede referirse a:
 Önd, un antiguo término nórdico usado para denotar la mística de la Fuerza ódica.
 Ond, jefe tribal húngaro del siglo X.